Dunaj steht für:

geographische Objekte:
 Dunaj (Masowien), Ort in der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Dunaj (Slowenien), Ortsteil von Krško, Slowenien
 Dunaj, slawisch für den Fluss Donau, siehe Donau #Namen und Etymologie
 Dunaj, slowenisch für die Stadt Wien, siehe Wien #Bezeichnung der Stadt in anderen Sprachen

Sonstiges:
 Dunaj (Rebsorte), Rebsorte
 Dunaj (Band), tschechische Band, siehe Pavel Fajt

Siehe auch:
 Dunai